Amerikai Egyesült Államok
 Mount Tabor (Indiana)
 Mount Tabor (New Jersey)
 Mount Tabor (Ohio)
 Mount Tabor (Pennsylvania)
 Mount Tabor (Vermont)
 Mount Tabor (Wisconsin)